

Patronymes 

 Henri Batiffol (1905-1989), juriste, membre de l'Institut.
 Louis Batiffol (1865-1946), administrateur de la bibliothèque de l'Arsenal, historien du .
 Pierre Batiffol (1861-1929), prêtre, historien de l'Église et théologien.